Cinderella är ett släkte av tvåvingar. Cinderella ingår i familjen myllflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myllflugor